Eudes de Vermandois peut faire référence à :
 Eudes de Vermandois-Vexin ( 915-après 946), comte de Vienne de 928 à 931 et comte d'Amiens de 941 à 944 ;
 Otton, ou Eudes, de Vermandois, (979-1045), comte de Vermandois de 1010 à 1045.